Lijst van gemeentelijke monumenten in Zevenhuizen (Groningen)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Zevenhuizen (Zuid-Holland)